Shag Island (Zuid-Australië), een eiland voor de kust van de Australische staat Zuid-Australië
 Shag Island, alternatieve naam van Tarahiki Island, een eiland voor de kust van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland
 Shag Island (Coppett Harbour), een van de rotsachtige Shag Islands aan de zuidkust van het Canadese eiland Newfoundland
 Shag Island (Goose Bay), een eiland in Goose Bay aan de oostkust van het Canadese eiland Newfoundland
 Shag Island (Heard en McDonaldeilanden), ook Shag Islet genoemd, een van de Heard en McDonaldeilanden